„One more time“ е хаус сингъл издаден през 13 ноември 2000 г., от албума „Discovery“, на френската музикална група Дафт Пънк.

Класациите

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт
 

Песни на Дафт Пънк
Сингли от 2000 година